Lisa Rinna – attrice statunitense
 Rinna – antica denominazione di Rina, paese ora frazione di Marebbe
 Rinna – centro abitato della Svezia, appartenente al comune di Boxholm